Conradi est un patronyme porté notamment par :

 August Conradi (1821-1873), compositeur, organiste et kapellmeister allemand ;
 Hermann Conradi (1862-1890), écrivain naturaliste allemand.
 Moritz Conradi (1898-1947), Suisse de Russie, assassin politique.